Plusieurs villes dans le monde possèdent une place de la Paix :

Belgique 
 Place de la Paix à Evere

Canada 
 Place de la Paix, parc urbain du quartier des spectacles à Montréal

France

Métropole 
 Place de la Paix à Angers
 Place de la Paix à Lyon
 Place de la Paix et de la Légion d’Honneur à Roanne

Nouvelle-Calédonie 

 Place de la Paix à Nouméa

République tchèque 
 Place de la Paix (Náměstí Míru) à Prague

Ukraine 
 Place de la Paix à Kramatorsk

Voir aussi 
 
 Square de la Paix
Odonyme se référant à la Paix